Das explizite (oder deklarative) Gedächtnis ist jener Teil des Langzeitgedächtnisses, der bewusst zugänglich ist. Das explizite Gedächtnis unterteilt sich in das episodische und das semantische Gedächtnis. Im Gegensatz dazu steht das implizite Gedächtnis, welches unbewusst zugänglich ist.

Episodisches Gedächtnis 
siehe Episodisches Gedächtnis

Semantisches Gedächtnis 
Das semantische Gedächtnis enthält Faktenwissen sowie die Bedeutungen von Wörtern, meistens aber ohne die Herkunft der Informationen.

Einzelnachweise 

Gedächtnis